een andere naam voor de flespompoen, een bekend type muskaatpompoen
 Butternut (Wisconsin), een plaats in de Verenigde Staten